Пингиша (Пи́ньгиша) — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 240 км по правому берегу реки Северная Двина. Длина реки составляет 124 км.

В нижнем течении реки, на её левом берегу находится административный центр Хаврогорского сельского поселения деревня Погост.

В 1967 году на Пингише в старичном торфянике, прорезанном рекой Малой, на глубине около 2,5 метров были обнаружены остатки древних рыболовных сооружений.

Притоки 
 В 22 км от устья, по левому берегу реки впадает река Большая Конокса.
 В 31 км от устья, по левому берегу реки впадает река Кова.
 В 54 км от устья, по левому берегу реки впадает река Лупова.
 В 56 км от устья, по правому берегу реки впадает река Малая.
 В 58 км от устья, по левому берегу реки впадает река Ухваж.
 В 75 км от устья, по правому берегу реки впадает река Кривской.
 В 85 км от устья, по правому берегу реки впадает река Куваш.
 В 111 км от устья, по правому берегу впадает ручей Подковик.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вага и до устья, без реки Пинега, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300412103000033256.

Примечания 

Притоки Северной Двины
Реки Архангельской области